

События 
 6 мая Святая Равноапостольная Нино (святая Нина) крестила грузинского царя Мириана и его сановников. Христианство становится государственной религией в Грузии.
 Консулы имп. Константин и цезарь Лициний.
 Священник из Александрии Арий вступил в спор с епископом касательно божественности Христа.
 Цзу Ти повёл наступление против Ши Лэ.
 Разрыв Лю Яо и Ши Лэ.
 Муюн Хой разгромил Юйвэнь и занял Ляодун.

Скончались 
8 февраля — Феодор Стратилат, христианский святой, усечён мечом.

См. также